Bloody Sunday steht für:

 Bloody Sunday 1887 in London, siehe Blutiger Sonntag (London)
 Bloody Sunday 1920 in Dublin, siehe Blutsonntag (Irland 1920)
 Bloody Sunday 1921 in Belfast (Nordirland), siehe Unruhen in Belfast 1920–1922 #Ende des Unabhängigkeitskrieges
 Bloody Sunday 1972 in Derry, siehe Blutsonntag (Nordirland 1972)
 Bloody Sunday (Film), Filmdrama aus dem Jahr 2002

Siehe auch:
 Bloody Friday
 Blutsonntag